Ида Лаура Пфейффер, также Пфайффер (австр. Ida Laura Pfeiffer, 14 октября 1797, Вена — 27 октября 1858, Вена) — австрийская путешественница, одна из первых женщин-путешественниц.

Она дважды самостоятельно обогнула весь мир (т. е. совершила кругосветное путешествие) в 1840-х и 1850-х годах. Во время своих путешествий Пфейффер прошла более 240 000 км по морю и около 32 000 км по суше, проникнув в страны, ранее ещё не посещавшиеся европейцами.

Являлась членом Географических обществ Берлина и Парижа — и не была принята в члены Королевского географического общества в Лондоне потому, что туда не принимались женщины. Её книги переводились на семь языков.

Биография 
Дочь богатого торговца по имени Рейер. Будучи ребёнком предпочитала мужскую одежду и обожала занятия спортом, к которым её пристрастил отец. Ида получила образование, которое в то время давали мальчикам.

Своё первое большое путешествие она совершила в Палестину и Египет, когда ей было всего пять лет. Впечатления от этого опыта остались с ней на всю жизнь. После смерти её отца, когда ей было 9 лет, её мать, которая отрицательно относилась к неженскому стилю жизни своей дочери, уговорила Иду носить женскую одежду и учиться играть на фортепьяно.

1 мая 1820 года она вышла замуж за доктора Марка Антона Пфайффер, юриста из Львова, связанного с австрийскими властями. Муж был на 24 года её старше и был вдовцом, у которого был уже взрослый сын. В 1831 году умирает мать Иды, а в 1838 году умирает её муж.

Путешествия 
После того, как её сыновья стали жить отдельно, Ида наконец-то могла осуществить свои детские мечты о путешествиях в чужие страны. Позднее она напишет в своей книге Путешествие в Исландию следующие строки:Когда я была всего лишь маленьким ребёнком, у меня уже было сильнейшее желание увидеть мир. Когда бы я не встречала повозки, я бессознательно останавливалась и всматривалась в них, пока они не скрывались из вида; я завидовала форейтору, потому что я думала, что он, должно быть, только что вернулся из какого-то большого путешествия.

В 1842 году она совершила путешествие по Дунаю к Чёрному морю, в Стамбул. Оттуда она продолжила свой путь в Палестину и Египет, после чего вернулась домой через Италию. Отчёт о своём путешествии она опубликовала в книге Reise einer Wienerin in das Heilige Land (Путешествие женщины из Вены в Святую Землю); деньги, которые она получила за эту публикацию, позволили ей профинансировать другие её путешествия в будущем.

В 1845 году она отправляется в Скандинавию и Исландию, описав своё путешествие в двухтомнике Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island (Путешествие на Скандинавский Север и остров Исландия).

Первое кругосветное путешествие 
В 1846 году она отправилась в кругосветное путешествие, посетив Бразилию, Чили, другие страны Южной Америки, Таити, Китай, Индию, Персию, Малую Азию и Грецию, возвратившись домой к 1848 году. В результате поездки она издала книгу Eine Frau fährt um die Welt (Женщина едет вокруг Света).

Второе кругосветное путешествие 
В 1851 она едет в Англию, а оттуда — в Южную Африку, надеясь проникнуть вглубь континента; надежды её на путешествие вглубь Африки не оправдались, вместо этого она продолжила путь на Малайский архипелаг, проведя 18 месяцев на Зондских островах, где на Борнео посетила даяков и стала первой, кто описал жизнь батаков на Суматре и Молуккских островах.

После посещения Австралии Ида отправилась в Калифорнию, Орегон, Перу, Эквадор, Новую Гранаду и затем снова на север, к Великим озёрам, вернувшись домой лишь в 1854 году. Её повествование Meine zweite Weltreise (Моё второе кругосветное путешествие), было опубликовано в Вене в 1856 г. и в Лондоне в 1857 г.

Мадагаскар 
В мае 1857 года Ида отправилась исследовать Мадагаскар, где была сердечно принята королевой Ранавалуной I. Она невольно была вовлечена в заговор против правительства вместе с Жаном Лабором и Жозеф-Франсуа Ламбером, а также кронпринцем Ракото (будущий король Радама II). Когда заговор был раскрыт, королева казнила участвовавших в нём малагасийцев, но пощадила европейцев, изгнав их из страны в июле 1857 года. Пфейффер подхватила какую-то тропическую болезнь (скорее всего малярию) во время её перехода из столицы Антананариву к прибрежному порту, откуда было отплытие, и так и не оправилась от неё.

Она умерла в Вене годом позже, в 1858 году, скорее всего от осложнений после малярии. Дневник её последнего путешествия Reise nach Madagaskar (Поездка на Мадагаскар), был опубликован в Вене в 1861 году и включал в себя её биографию, написанную её сыном, Оскаром Пфейффером.

Естественная история 
Во время своих путешествий Ида собирала коллекции растений, насекомых, моллюсков, морской флоры и фауны, и минералов. Тщательно документированные коллекции были проданы в венский Музей естествознания в Вене и берлинский Музей естествознания.

Образ в литературе 
Ида Пфейффер появляется на страницах книги Генри Дэвида Торо Уолден, или Жизнь в лесу. Торо рассказывает о том, как она носила всё более цивилизованные одежды по мере приближения её к дому.

Примечания

Ссылки 
 Works by Ida Laura Pfeiffer (Работы Иды Лауры Пфайффер) at The Sophie Project
 Works by Ida Pfeiffer at Project Gutenberg
 The Story of Ida Pfeiffer, and Her Travels in Many Lands, (История Иды Пфайффер и её путешествия в разные Земли, Биография).
 Works by or about Ida Laura Pfeiffer at Internet Archive
 Works by Ida Laura Pfeiffer at LibriVox (public domain audiobooks) 
 2 short radio episodes American Steamers and A Bear in the Streets from A Lady’s Second Journey Round the World, 1855. California Legacy Project.

Сочинения 
 «Reise einer Wienerin in das Heilige Land» (Вена, 1848);
 «Reise nach dem Skandinavischen Norden und der Insel Island» (Пешт, 1816);
 «Eine Frauenfahrt um die Welt» (Вена, 1850);
 «Meine zweite Weltreise» (ib., 1856);
 «Reise nach Madagaskar» (изд. её сыном, с биографией П., Вена, 1861).

На русском языке 

 «Путешествие женщины вокруг света» (Москва, 1862–1867);
 «Путешествие по Индии и Персии в страну душителей и огнепоклонников с описанием всех замечательных памятников и древних развалин» (Москва, 1879).

Литература 
 

Похороненные на кладбище Святого Марка
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Перезахороненные